Това е списъкът с епизоди на американския сериал „От местопрестъплението: Ню Йорк“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Първи сезон е с 23 епизода, а втори и трети с 24. Четвърти сезон е с 21 заради стачката на сценаристите, а пети сезон е с 25 епизода.

Към 11 май 2012 г. са се излъчили 180 епизода.

Общ преглед

Епизоди

Пилотен епизод – От местопрестъплението: Маями

Сезон 1: 2004–2005

Сезон 2: 2005–2006

Сезон 3: 2006–2007

Сезон 4: 2007–2008

Сезон 5: 2008–2009

Сезон 6: 2009–2010

Сезон 7: 2010–2011

Сезон 8: 2011-2012

Сезон 9: 2012-2013 

От местопрестъплението: Ню Йорк